Lee Ann Womack — дебютный студийный альбом американской кантри-певицы Ли Энн Вомак. Диск вышел 13 мая 1997 года на лейбле Decca Nashville. Продюсером был Mark Wright.

Об альбоме 
Альбом дебютировал на позиции № 106 в американском хит-параде Billboard 200 и на № 9 в кантри-чарте Country Albums.
Американская ассоциация RIAA выдала золотой сертификат 16 января 1998 и платиновый 24 сентября 1999.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: USA Today, Belfast News Letter, Billboard, The Daily Mail, The Dallas Morning News, KKBQ, Entertainment Weekly, Entertainment Weekly, AllMusic.

Список композиций 

 «Never Again, Again» (Monty Holmes, Barbie Isham) — 3:44
 «A Man with 18 Wheels» (Bobby Carmichael, Leslie Winn Satcher) — 3:20
 «You've Got to Talk to Me» (Jamie O’Hara) — 3:38
 «The Fool» (Marla Cannon-Goodman, Gene Ellsworth, Charlie Stefl) — 3:32
 «Am I the Only Thing That You’ve Done Wrong» (Billy Joe Foster, Lee Ann Womack, Jason Sellers) — 3:48
 «Buckaroo» (Mark D. Sanders, Ed Hill) — 2:59
 «Make Memories with Me» (Satcher, Danny Stegall) — 3:33
 duet with Mark Chesnutt
 «Trouble’s Here» (Jann Browne, Matt Barnes) — 3:08
 «Do You Feel for Me» (Tim Johnson) — 3:23
 «Montgomery to Memphis» (Billy Montana, Anne Reeves) — 4:41
 «Get Up in Jesus' Name» (Mike Curtis, Marty Raybon) — 3:51

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lee Ann Womack — Never Again, Again (Official Video)

Альбомы США
Кантри-альбомы